Возлюбленная — многозначное слово:
 Возлюбленная — любимая женщина, любовница.
 «Возлюбленная» (другое название «Невеста», ) — картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти, созданная в 1865—1866 годы.
 «Возлюбленная» () — роман американской писательницы Тони Моррисон, вышедший в 1987 году.

Фильмы:
 «Возлюбленная» () — индийский фильм 1976 года, реж. Шакти Саманта.
 «Возлюбленная» (другое название «Любимая», ) — американский фильм 1998 года, реж. Джонатан Демми, основан на романе Тони Моррисон «Возлюбленная».
 «Возлюбленная» () — индийский фильм 2000 года, реж. К. Селва Бхаратхи.
 «Возлюбленная» (другое название «Сердце ангела», , Saawariya, ) — индийский фильм 2007 года, реж. Санджай Лила Бхансали, базируется на повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи».

См. также 
 Возлюбленные